Onomàstica:

 Gai Cepasi, questor romà
 Luci Cepasi, questor romà